Gaitzsch steht für:
 Gaitzsch (Mühlberg/Elbe), Gemeindeteil von Mühlberg/Elbe, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg

Gaitzsch ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Johannes Gaitzsch (1879–1951), deutscher Jurist und Politiker
 Torsten Gaitzsch (* 1981), deutscher Journalist 
 Wolfgang Gaitzsch (* 1949), deutscher Archäologe